Benken, commune suisse du canton de Saint-Gall
 Benken, commune suisse du canton de Zurich